Happily Ever After è un'espressione della lingua inglese tipicamente utilizzata alla fine delle favole, equivalente all'italiano "e vissero felici e contenti".

Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
Happily Ever After  – film del 1978 diretto da Robert Scheerer
Happily Ever After  – film del 1985 diretto da Bill Melendez e Steven Cuitlahuac Melendez
Biancaneve - E vissero felici e contenti (Happily Ever After) – film di animazione del 1993 diretto da John Howley
Happily Ever After  – film del 2016 diretto da Joan Carr-Wiggin

Musica 
...Happily Ever After  – album dei The Cure del 1981
 Happily Ever After  – traccia dell'album Bittersweet di Blu Cantrell del 2003
 Happy Ever After  – traccia dell'album di debutto eponimo di Julia Fordham
 Happily Ever After – brano della colonna sonora dell'anime Sfondamento dei cieli Gurren Lagann
 Happily Ever After – brano della colonna sonora del film Steven Universe – The Movie

Televisione 
 Felici per sempre (Happily Ever After) – episodio del 1990 della prima stagione della serie televisiva Law & Order - I due volti della giustizia
 Happily Ever After  – episodio del 1998 della sesta stagione della serie televisiva La signora del West
  Bobby e Lindsey (Happily Ever After) – episodio del 1999 della terza stagione della serie televisiva The Practice - Professione avvocati
 E vissero felici e contenti (Happily Ever After) – episodio del 2002 della quinta stagione della serie televisiva Streghe
 Happily Ever After  – episodio del 2008 della quarta stagione della serie televisiva How I Met Your Mother
 Happily Ever After  – episodio del 2011 della sesta stagione della serie televisiva Lost

Pagine correlate 
Happy Ever After